Анатолий Демидов:
 Демидов, Анатолий Михайлович — физик.
 Демидов, Анатолий Николаевич (1812—1870) — русский меценат, действительный статский советник, дипломат.
 Демидов, Анатолий Павлович (1874—1943) — князь дома Демидовых-Сан-Донато.